«Cosse» o «Cossé» puede referirse a:

Toponimia 
 Cosse, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Les Anglais.
 Cossé-d'Anjou, comuna francesa del departamento de Maine y Loira.
 Cossé-en-Champagne, comuna francesa del departamento de Mayenne.
 Cossé-le-Vivien, comuna francesa del departamento de Mayenne.
 Saint-Vincent-de-Cosse, comuna francesa del departamento de Dordoña.

Patronímicos 
 Cosse, apellido.
 Carolina Cosse (1961-), también conocida como Ana Carolina Cosse Garrido, ingeniera y política uruguaya.
 Charles II de Cossé (1550-1621), militar francés, y duque de Brissac.
 Emmanuelle Cosse (1974-), periodista y activista francesa ligada a grupos feministas y LGBT.
 Isabella Cosse (1966-), historiadora y autora uruguaya.
 Laurence Cossé (1950-), escritora francesa, principalmente de novelas y piezas de teatro.
 Villanueva Cosse (1933-), también conocido como Villanueva Félix Cosse Vega, actor, director de teatro, y escritor uruguayo.
 Vladimir Cosse (1967-), futbolista internacional moldavo, retirado de la competencia profesional en el año 2002.